A Glimpse of Los Angeles (também conhecido como A Glimpse of the City of Los Angeles) é um filme de comédia e drama dos Estados Unidos de 1914, dirigido por Wilfred Lucas e produzido por Mack Sennett.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1914
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Filmes mudos
Filmes em preto e branco